Javier Fernández (Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, 11 de noviembre de 1980) es un humorista, locutor egresado del ISER y licenciado en Ciencias de la Comunicación egresado de la Universidad de La Plata.

Biografía

Inicios 

Javier Fernández, más conocido como Javi Fernández, hizo sus primeros pasos en coberturas deportivas en 1998, en la entonces Radio Cooperativa FM 94.7. Al año siguiente, ingresó al ISER e incursionó en varios proyectos de radios zonales. Al egresar, en 2001, Maitena Aboitiz lo recomienda para una prueba de humoristas en Radio Mitre. En 2002, comienza a trabajar en el programa Con todo respeto, con Fernando Carnota, Mariel Di Lenarda, Horacio Pagani y Adrián Santucho.
Paralelamente, generó un proyecto llamado Los Archivos Valmont, en compañía de Juan Pablo Romero, Matias Vaisman y Tomás Sánchez que ganó el concurso de demos para obtener un programa por un año en FM Palermo.
Tras un paso por el efímero programa Mañana de conceptos, conducido por Ernesto Cherquis Bialo, prosigue con su carrera de licenciatura en Comunicación.
En 2003, ingresa a la KSK Radio, radio dirigida por Michel Peyronel, tras problemas en su voz, Javier deja de trabajar en la mayoría de los proyectos, continúa solamente en Ksk Radio los fines de semana.
Al año siguiente se suma al equipo de producción de Pop Radio 101.5, donde trabajó como productor artístico, coordinador de aire de La Cornisa con Luis Majul (2005), humorista de Turno Mañana (2006) con Nancy Pazos, coconductor de Pop Deejay, y humorista de No hay Vuelta (2007) con Pachu Peña y Mariana Otero.

Llegada a la TV 
Pachu Peña lo convoca en 2008 para formar parte del programa Pablo y Pachu en América TV como guionista, y también al tiempo, como locutor. En el mismo año se suma como locutor en el mismo canal a Peligro:Sin Codificar programa donde estuvo como locutor hasta 2018 en Telefe. En 2008 además tras dejar la emisora radial POP 101.5 pasa a Los 40 donde acompañó hasta 2011 a Diego Korol en el programa Attaque 40, donde creó el personaje Fabian Danelli un hombre mayor que realizaba bromas telefónicas y que cantaba canciones como Por Panamericana (sátira a We No Speak Americano). El mismo personaje también apareció en PSC. En 2010 creó y condujo uno de los primeros web shows transmitidos vía streaming llamado "Ideando", lo que le valió en 2014 su incorporación a Coca Cola FM con el programa Es Muy Bueno junto a Evelyn Botto. En 2015 se aleja de Coca Cola pasando a Radio con Vos donde durante todo ese año formó parte del programa Volve a tu Casa. 

Durante 2016, Javi se incorpora como humorista a Todos Arriba, volviendo a Los 40. En junio de 2018, mientras realizaba una cobertura exclusiva del Mundial de Futbol para Spotify, el ciclo de radio es levantado e inmediatamente es llamado por la AM del grupo, Radio Continental en donde se desempeñó como humorista hasta fines de 2018.

Incursión en podcasts 

En la búsqueda de nuevos formatos, Fernández ingresa al mundo de los pódcast. Fue contratado por Spotify para producir la primera serie original de la compañía producida para Argentina durante la Copa Mundial de Fútbol de 2018: Equipaje de Mano, una serie de 19 capítulos diarios de 20 minutos de duración aproximado donde el locutor transmitió de manera remota desde todas las ciudades, estadios y medios de transporte generando una historia sonora que describiera las costumbres de Rusia y la pasión de los hinchas durante la Copa del Mundo.

Luego, de manera autodidacta, inició un proyecto pendiente: volcar en un pódcast su mirada sobre la profesión y los primeros pasos que hay que dar a la hora de buscar oportunidades en los medios: así nació Guardar Como.

Actualidad 

2019 fue un año de cambios para el locutor, abandona la radio para ser la voz del programa conducido por Lizy Tagliani, El Precio Justo, trabajando exclusivamente para Telefe. En septiembre, regresa el clásico Peligro: Sin Codificar pero ya sin su voz. Los compromisos no le permitían que estuviese en ambos programas.

En 2021, continúa trabajando para Telefe, siendo el locutor en el regreso del programa Trato Hecho, también conducido por la comediante Lizy Tagliani.

Premios y nominaciones

Nominación al Martin Fierro 

En 2018, APTRA inaugura la primera terna para los premios Martin Fierro en el rubro Mejor Labor en Locución en televisión. Junto a Estela Montes y Nelly Trenty conforman la primera terna en la historia de la estatuilla.

Referencias 

Humor de Argentina
Televisión